Dobrohošť est un toponyme qui peut désigner :

Dobrohošť, une commune du district de Dunajská Streda, dans la région de Trnava.

Dobrohošť, une commune du district de Jindřichův Hradec, dans la région de Bohême-du-Sud.